Владимир Васильевич Житлов (1 февраля 1940, Пенза — 14 апреля 2019, Казань) — советский и российский спортсмен, Заслуженный тренер РСФСР и СССР по фехтованию, кандидат педагогических наук, Почётный гражданин Казани.

Биография 
Владимир Васильевич Житлов родился 1 февраля 1940 года в Пензе. Ещё в детском и юношеском возрасте увлекался различными видами спорта, в основном ― баскетболом. Фехтованием начал заниматься в 1953 году и достиг успехов на местных и всероссийских соревнованиях. После окончания школы хотел поступить в КГПИ, но этой идее воспротивился отец, поэтому один год Владимир Васильевич был вынужден проработать слесарем на заводе.

В 1962 году окончил Казанский педагогический институт. В 1962―1963 гг. работал учителем физкультуры в школе. С 1963 по 1971 год преподавал в КПУ на кафедре спортивных дисциплин, куда перешёл по настоянию Н. Т. Колчина, у которого сам раньше был студентом. С 1983 по 1990 год был заведующим кафедры физического воспитания. В 1985 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. С 1987 года ― доцент.

Тренерской работой начал заниматься в 1966 году. Тренировал женскую сборную СССР по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов; всего проработал на посту тренера сборной с 1973 по 1990 год (в 1974―1979 гг. ― старший тренер). Под его руководством проходили спортивную подготовку олимпийские чемпионки В. Г. Никонова, О. Н. Князева, Н. Ф. Гилязова, а также чемпионка мира О. Б. Вощакина.

С 1994 по 1997 года был директором ДЮСШ № 3 в Казани (до этого работал там с перерывами начиная с 1966 года).

Скончался 14 апреля 2019 года в Казани в возрасте 79 лет. Похоронен на Архангельском кладбище.

Семья 
Женат на В. Г. Никоновой, своей бывшей воспитаннице, 2 дочери: Анна и Елена, 2 внука.

Награды и почётные звания 
 Заслуженный тренер РСФСР (1970)
 Заслуженный тренер СССР (1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (1976)
 Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1985)
 Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан (1994)
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2000)
 Почётный гражданин Казани (2012)

Примечания 

Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета
Кандидаты педагогических наук
Тренеры по фехтованию СССР
Тренеры по фехтованию России
Похороненные на Архангельском кладбище